Jacques Benoit fait notamment référence à :
 Jacques Benoit (1886-1982), scientifique français ;
 Jacques Benoît (1941-), écrivain québécois ;
 Jacques W. Benoît (1948-2005), cinéaste canadien.